Osoby o tym nazwisku:
 Jan Kalemba (1899-1989) – polski powstaniec i żołnierz
 Pascal Kalemba (1979-2012) – piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga
 Stanisław Kalemba (ur. 1947) – polski polityk, inżynier rolnik, poseł na Sejm, minister
 Zane Kalemba (ur. 1985) – amerykański hokeista pochodzenia polskiego
 Zbigniew Kalemba (1936-2015) – polski kompozytor, pianista, dyrygent i pedagog
 Zenon Kalemba (1928-1983) – polski inżynier budownictwa